Тіппеліга 2003 — 59-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона в 12-й раз поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|10/22 листопада 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2003
Норвегія